Finkel puede hacer referencia a:

 Fyvush Finkel, un actor norteamericano; o
 Henry "Hank" J. Finkel, exbaloncestista estadounidense.